Олександра Корчевська-Цехош Миколаївна, Олександра Корчевська, Alex Korchevski – українська графічна та діджитал дизайнерка, викладачка та авторка. Народилась в 1994 році.     

Авторка туристичного бренду "Рівненщина", айдентики Національного університету водного господарства та природокористування.    

Креатор та засновник першого україномовного телеграм-каналу про дизайн "Дизайн-борщ"   та інших проєктів.   

Першою сформувала курс "Історія укранського дизайну" в Україні та світі.

Біографія 
Олександра Корчевська-Цехош (дівоче прізвище — Корчевська) народилася у 1994 році у місті Рівне. Навчалася у Національному університеті водного господарства та природокористування за напрямком «Екологія та охорона навколишнього середовища», завершивши бакалаврську та магістерську програми з відзнакою.  

Не має фахової дизайнерської освіти, вивчала дизайн самостійно за допомогою книг та практики. Почала цікавитись дизайном у 2010 році, вже у 2011 виконала перше оплачуване замовлення, після чого розпочала роботу у дизайні.

Кар'єра 
Розпочала як фрілансер і працювала над проєктами з різних країн, різних міст України, будучи студенткою вишу.  

У 2011 році розпочала роботу волонтером із платформою "Яскраво" (м. Рівне), в якому допомагала дизайном та лекціями.  

У 2014 році була відзначена всеукраїнським проєктом Studway як один із найталановитіших студентів України.  

У 2015 розробила айдентику Національного університету водного господарства та природокористування та презентувала брендбук університету. Таким чином, Олександра отримала дипломи бакалавра та магістра зі своїм власним дизайном.  Тоді ж взяла участь у розробці пам'ятної монети 100 років Національному університету водного господарства та природокористування, утім фінальний результат містив мінімальну кількість авторського доробку. 

В цьому ж році отримує першу відзнаку за дизайн від конкурсу Ukrainian Design: The Very Best Of Українського креативного тижня. 

Упродовж 2015-2018 продовжує отримувати нагороди та співпрацювати із закордонними компаніями, запускає дві власні агенції з співпартнерами, Space Oddity, пізніше AAgency. Закриває кожну після року роботи за згодою сторін.  

У 2018-2019 працює під NDA над запуском парасолькового бренду медіа-стартапу.  

У 2019 році створює ініціативу Cube CUBE – Catholic Ukrainian Art Brand, метою якого є створювати проекти та розповідати про те, що дизайн, сучасні медіа і мистецтво можуть поєднуватись з вірою в Бога. Першим проектом стало створення різдвяних листівок. До цієї серії увійшли листівки о. В'ячеслава Гриневича SAC, Олександри Корчевської-Цехош, Олесі Секереш.   

У 2020 одноосібно відповідаючи за візуальну частину у команді ребрендингу презентує в Рівненській обласній державній адміністрації оновлений бренд Рівненщини на базі історичної спадщини регіону, пропонуючи нове лого та фірмовий стиль.    Починає вести свій Youtube-канал.  

У 2021 році разом із Projector Humanitarium оголошує про курс "Історія українського дизайну", аналогів якому ще не було в українському та закордонному медіа-просторі . Виступає як лектор, учасник панельних дискусій.

Нагороди 
 2014 рік –  Best Of в категорії «Графічний дизайн» українського конкурсу Ukrainian Design: The Very Best Of (книга «У центрі всіх моїх світів» Олега Кулікова). 
 2015, Shortlist конкурсу  ADC*UA (Клубу артдиректорів Європи) (книга «У центрі всіх моїх світів» Олега Кулікова). 
 2015, Золотий кларнет, найкращий дизайн дебютної книги, як дизайнерка «Семантика наших прикрас» Вікторії Дикобраз. 
 2015 рік, Best Of в категорії «Цифровий дизайн» українського конкурсу Ukrainian Design: The Very Best Of (проєкт листівок «Space like an Ocean», благодійного для Житомирського музею космонавтики). 
 2016 рік, The Very Best Of, в категорії «Графічний дизайн»  та другу перемогу з цим проєктом Best Of в категорії «Цифровий дизайн»  (за дизайн дебютного ЕР для білоруського поета та репера Віталя Рижкова). 
 2017 рік, Best Of в категорії «Цифровий дизайн» (поетична збірка «Сутність» Олександри Комісарової). 
 2018 рік, BRONZE у конкурсі KAKADU*Awards в категорії «Дизайн» за концепцію бренду органічної косметики «Lelia».

Викладацька робота 
Викладач в Школі медіакомунікацій УКУ  та Львівській бізнес-школі УКУ  та автор першого в Україні та світі курсу "Історія українського дизайну" у школі Projector Humanitarium .

Лекції та виступи 
Олександра Корчевська-Цехош була спікером TEDx Вінниця – "Як зробити стійкий брендинг: приклад Церкви". У своєму виступі Олександра розповідає про те, як зробити досконалий брендинг, який витримає випробування часом, на прикладі більш ніж двотисячолітньої історії Церкви.  

Окрім цього була спікером на заходах Майстерні міста, платформи Простір у Рівному, Конгресі культурних активістів у Києві, була запрошеним спікером багатьох форумів.

Інтерв'ю та статті 
2020 – Інтерв'ю із Олександою Корчевською-Цехош для ресурсу Морошка. 

2019 – TEDx у галузі дизайну: як підготувати якісний виступ 

2019 – Нотатки артдиректорки Олександри Корчевської з фестивалю «Простір літер», який організовував український дизайнер Кирило Ткачов.  

2019 – Featured: як потрапити в галерею на Behance 

2018 – 50 фактів про розвиток дизайнера. Частина 1  і 2

Релігійне життя 
Активна римо-католичка та розробляє дизайн для Римсько-католицької Церкви в Україні  і консультує на благодійних та інших засадах. Відома як католицький активіст .  Також входить до Київського братства мирян Святого Домініка , римо-католицької спільноти для мирян, гілки Домініканського ордену.

Позадизайнерські захоплення 
У 2016—2017 працювала редактором та дизайнером на першому українському ігровому порталі PlayUA, працювала як оглядач фільмів  (огляди «Саллі», «Хлопці зі стволами».) 

Захоплювалась музикою, була засновницею гуртів «Оркестр Яко Іжиця» та «Satellite» (ран. ArtChaos) . 

Пише вірші , була учасницею поетичних читань у Львові, Рівному, Луцьку упродовж 2012—2015 рр  .  Долучалась до роботи у угрупуванні «Література. РВ» та була дизайнеркою дебютної збірки Вікторії Дикобраз «Семантика наших прикрас».

Цікаві факти 
Дизайн свого диплома про отримання рівня бакалавра та магістра вона зробила сама. 

Грає на органі. 

Відома як громадський активіст міста Рівного, розробляла дизайн благодійно для Рівненської обласної бібліотеки. 

Олександра Корчевська-Цехош — заміжня з 2016 року. Чоловік – Михайло Цехош, лікар.

Посилання 

Українські дизайнери
__ІНДЕКС__